Düsseldorff ist der Name folgender Personen:

 Karl Düsseldorff (* 1957), deutscher Wirtschaftspädagoge und Hochschullehrer
 Thekla von Düsseldorff (1823–1916), deutsche Kunstsammlerin

Siehe auch:
 Düsseldorf (Begriffsklärung)